Франсуаза:

 Франсуаза Мадлен Орлеанская (1648—1664) — урождённая принцесса Франции, герцогиня Савойская.
 Франсуаза Орлеанская (1902—1953) — французская принцесса из Орлеанского дома.
 Франсуаза де Блуа-Шатийон (ум. 1522) — сеньора д’Альбре, графиня Перигора и виконтесса Лиможа.
 «Франсуаза» — советский фильм-оперетта 1969 года о французском движении Сопротивления в годы Второй мировой войны.
 Служанка Франсуаза () — персонаж цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
 Арди, Франсуаза (род. 17 января 1944) — французская певица, актриса.